Bath megye (Kentucky)
 Bath megye (Virginia)
 Bath megye (Észak-Karolina), kihalt megye